

Пі-Ридж — місто, штат Арканзас
 Пі-Ридж — переписна місцевість, штат Флорида
 Пі-Ридж — переписна місцевість, штат Західна Вірджинія